Raziye szultána (? – 1556) oszmán szultána, I. Szulejmán szultán lánya, anyja kiléte ismeretlen (talán Maidevrán szultána) . Tasasiz Raziye Sultan („Gondtalan Raziye szultána”) néven is szerepel. Sírja a Yahya Efendi komplexumában található.

A modern kultúrában
A Szulejmán című török televíziós sorozatban születik Szulejmánnak egy Raziye nevű lánya, de a névazonosságot leszámítva nincs köze a történelmi Raziyéhez, aki néhány évvel volt idősebb Mihrimahnál; a sorozatban Raziye anyjaként feltüntetett Nazenin fiktív személy.

Jegyzetek

Az 1550-es években elhunyt személyek
Oszmán szultánák